HH, Hh eller hh kan avse:

 Hansestadt Hamburg
 Helly Hansen, ett internationellt textilindustriföretag med huvudkontor i Oslo
 HH-objekt – en speciell kategori små nebulosor, se Herbig-Haro-objekt
 HH-Ferries – ett färjerederi
 HH-leden – en färjeled som går över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör
 Hi-hat – ett slagverkinstrument med två cymbaler
 Högskolan i Halmstad, en högskola
 Heil Hitler — variant av Hitlerhälsning
 Hakainde Hichilema, Zambias president sedan 2021